Johann Kestner ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Kestner (1741–1800), deutscher Jurist und Archivar
 Johann Daniel Kestner (1787–1858), deutscher Spielzeugfabrikant